Пападимос () — греческая фамилия. Известные носители:

 Пападимос, Димитрис (1918—1994) — греческий фотограф.
 Пападимос, Лукас (род. 1947) — греческий государственный и политический деятель, экономист.